Theodoros von Kyrene ist der Name folgender Personen:

* Theodoros von Kyrene (Mathematiker) (465 v. Chr.–nach 399 v. Chr.), griechischer Mathematiker
 Theodoros von Kyrene (Philosoph) (genannt Atheos; * vor 340 v. Chr.; † wohl nach 250 v. Chr.), griechischer Philosoph